«Титаник II» — проектирующийся океанский лайнер, представляющий собой копию легендарного лайнера «Титаник».
 «Титаник 2» — фильм 2010 года, режиссёр и исполнитель главной роли — Шейн Ван Дайк.